Гредице може бити:
 Гредице (Брчко), насељено место у дистрикту Брчко, БиХ
 Гредице (Клањец), насељено место у општини Клањец, Крапинско-загорска жупанија, Република Хрватска